Смурфики — человечки, которые проживают в замечательном городке — Смурфидоле. По окрасу голубого цвета, ростом с 3 яблока. Всегда надевают шапочки и штанишки белого цвета, за исключением Папы Смурфа и Смурфетты. Любимый продукт смурфиков — ягода смурфеника. Также в фильме встречается неоднозначный персонаж Данилио. Он довольно простоват и не отличается умом.

Смурфики 

Обычные смурфики — самые первые смурфики в сериале, они редко озвучиваются и создают скорее массовку в сценах в Смурфидоле и в некоторых других сценах. Основными героями являются примерно 2 десятка смурфиков. Остальные появляются по ходу мультсериала и являются второстепенными героями.

Папа Смурф (первоначально так и называли , после переозвучки стали называть просто Папа) — самый главный смурфик в деревне. Мудрый, смелый, весёлый. Занимается алхимией, придумывает разные зелья и порошки. Очень любит смурфиков и старается защитить их от любой опасности, в частности от Гаргамеля. Иногда бывает строг, но ведь присматривать за сотней смурфиков это не лёгкое дело, да ещё нужно подавать смурфикам хороший пример, но у него это получается и для смурфов он всегда самый «смурфный» во всём мире.
Смурфетта — девочка-смурф в деревне, блондинка, которую любят все смурфики. Добрая и воспитанная. Любит цветы, выращивает их в своём садике. Смурфетту создал Гаргамель из волшебной глины, чтобы с помощью неё поймать остальных смурфов, но Папа Смурф с помощью магии вылечил её, и Смурфетта стала настоящим смурфиком.
Благоразумник (до переозвучки-Знайка) — самый начитанный  смурф, считает себя самым умным и лучшим помощником папы Смурфа, но обычно он ослушивается его и втягивает всех смурфов в «несмурфную беду». Обычно кажется всем занудой, и тогда все отбрасывают его прочь, при этом он часто приземляется вниз головой. Пишет бессмысленные «Цитаты Благоразумника» и хочет, чтобы каждый смурф их читал.
Крошка Смурф — самый маленький смурфик в деревне. Является всеобщим предметом обожания. Имеет магические способности, но их никто не замечает. В будущем возглавит новое поколение смурфиков.
Рассказчик — появляется лишь в "Смурфики" и "Смурфики 2". В первом случае, он комментирует сюжет фильма на протяжении почти его всего. Во втором, читает смурфам книгу в начале действия.
Блоггер — появляется в Смурфики 2, когда расспрашивает Смурфетту.
Дедушка Смурф — самый старый и мудрый смурфик в деревне. Дедушка много лет путешествовал по миру и теперь с радостью делится всеми своими историями и легендами с любознательными смурфиками. Много веков назад, когда Папа Смурф был ещё маленьким, Дедушка покинул деревню, чтобы выполнить смурфмиссию, — и теперь спустя сотни лет он вернулся домой к своим смурфикам. Не любит, когда Нянюшка перебивает его придуманные истории.
Бабушка Смурф — супруга Дедушки Смурфа, мать Папы Смурфа. Редкая героиня, почти не появляется в кадре.
Растяпа — смурф, у которого всё валится из рук. Он может споткнуться на ровном месте или попасть в самую нелепую беду. Из за этого смурфы порой над ним смеются. Растяпа очень добр и отзывчив. Никогда не бросит друга в беде. Любит коллекционировать камни.
Силач — самый сильный смурф в деревне, постоянно занимается спортом. Любит физические упражнения и пытается привлечь других смурфов к здоровому образу жизни. С лёгкостью поднимает гантели и гири. Смелый, благородный, всегда готов оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Так, Силач выкидывает Благоразумника со Смурфидола из-за глупых цитат в адрес сожителей.
Художник — смурф, который любит рисовать и делает это очень хорошо. Говорит с французским акцентом. Нарисовал огромное количество портретов и пейзажей. Знает все оттенки красок. Любит надевать картины на головы, когда он злой, особенно Благоразумнику.
Поэт — смурф, который пишет стихи и поэмы. Часто не может найти вдохновения, но если оно есть, то может писать часами.
Сластёна ( до переозвучки его звали Жадина ) — повар, готовит вкуснейшие блюда. Очень любит поесть, часто съедает то, что предназначено для других смурфов. Каждое утро смурфы строятся в очередь к Сластёне, чтобы отведать его вкуснейшие деликатесы, никогда не откажутся от добавки.
Мастер— смурф-мастер на все руки. Может построить любую вещь. Изобретает разные полезные для смурфов приборы. Иногда ему снятся смурфные сны, которые воплощает в реальность в виде новых изобретений, что, однако, не всегда нравится друзьям.
Красавчик — влюблённый сам в себя смурфик. Постоянно смотрит на себя в зеркало и никогда не выпускает его из рук. Считает себя самым красивым смурфиком в деревне.
Портной — смурф, который умеет шить любые костюмы и наряды. Мастер своего дела. Именно Портной шьёт одежду для смурфиков. Но временами может отказаться шить не обычную одежду. Так, когда Смурфы не хотят обычную белую одежду, они должны сшить себе её сами (например, так было со Смурфлятами).
Хохмач (до переозвучки его звали Весельчак, а в фильме-шутник) — самый весёлый смурф в деревне. Обожает розыгрыши и шутки. Любимая шутка Весельчака — это коробка с сюрпризом: если её открыть, то происходит «бум» (взрыв, смурыв), и одураченные смурфики стоят в саже. Из-за этого фокуса смурфики злятся на Хохмача, а тот лишь смеётся и убегает готовить новый розыгрыш.
Ворчун — Ворчливый , но добрый смурфик. Любимая фраза Ворчуна — «Терпеть не могу ... !( до переозвучки он говорил просто « Ненавижу …)», которую он произносит всё время. На самом деле Ворчун любит смеяться и веселиться, но хочет, чтобы все думали, что он ворчун. Почти не обладает чувством юмора в отличие от других смурфиков. Умеет плавать.
Мечтатель — смурф с богатым воображением. Может напридумывать разные небылицы и истории. Капитан смурф-корабля — конечно же, Мечтатель.
Лентяй — смурф, который постоянно хочет спать. Это его любимое занятие. Он может спать даже стоя. Лучше не поручать Лентяю важных заданий, потому что он может заснуть. Но если дело касается опасности — Лентяй пересилит себя и сделает всё, чтобы помочь остальным смурфикам.
Шахтёр — смурф, который большую часть времени проводит в шахте. Иногда находит драгоценные камни и другие ценности, но в основном ему просто нравится быть шахтёром.
Фермер — смурф-огородник. Любит возиться с землёй, сажать и выкапывать. Фермер выращивает овощи и фрукты для всех смурфиков.
Гармониус — Смурф, который любит играть на трубе (но при этом сильно фальшивит), повсюду носит её с собой. При опасности он трубит в неё, и это помогает собрать всех смурфиков. Смурфики не любят, когда Трубач играет на своей трубе, потому что она очень громко звучит, и этот звук их раздражает.
Дон Смурфо — любимый книжный персонаж смурфлят и Смурфетты. Сильный и смелый. Им восхищаются и взрослые смурфики, особенно Смурфетта. Однажды смурфикам удалось попасть в книгу к Дону Смурфо. Он — что-то общее между Робином Гудом и Зорро , а ещё пародия на Дон Кихота .
Марко — смурф-путешественник. Он изъездил весь свет в поисках новых приправ и специй, которые использует в кулинарии Сластёны. (Скорее всего, Марко — пародия на известного путешественника Марко Поло).
Архитектор — смурф, который занимается разработкой и планировкой зданий, поэтому он работает вместе с Мастером.
Больной — вечно больной смурфик, причём болеет он во все времена года.
Следопыт — смурф-сыщик. Может распознать любой след. Носит с собой лупу.
Робкий — смурфик, который всего стеснялся, но потом избавился от этого, став актёром.
Чистюля — смурф-трубочист, любящий свою работу, но не пользующийся популярностью у других, из-за того, что он появляется из трубы и пачкает всех сажей, но когда он спас Крошку Смурфа из закрытого дома, в котором начался пожар, его работу стали все уважать.
Дровосек — смурф, доставляющий дрова в каждый дом в смурфидоле. У Дровосека необычный талант — он может общаться с деревьями, да и с животными он дружит, поэтому лес является его любимым местом. По силе дровосек уступает только Силачу. С собой постоянно носит топор.
Плакса — вечно плачущий смурф. Плакса плачет, даже когда хорошо.
Дикий — смурф из джунглей. Любит прыгать по деревьям, даже его дом находится на дереве. По повадкам очень похож на Маугли.
Дилетант (впоследствии Доктор) — смурф с ярко выраженным непостоянством. То он занимается рисованием, как Художник, то пишет стихи, как поэт и всегда ничего не доводит до конца. Но всё-таки Дилетант нашёл своё предназначение, став доктором.
Репортёр — самый любопытный смурф в деревне. Репортёр повсюду ищет новости, часто вторгаясь в личную жизнь смурфиков, что им не всегда нравится.
Неуверенный — вечно неуверенный ни в себе ни в своих решениях смурфик. Даже в самой лёгкой ситуации он всегда ищет другие решения что мешает ему нормально жить. Но если от его решения зависит что-то очень важное, Неуверенный найдёт нужную дорогу и поможет любому, попавшему в беду.
Бездарный (или Ещё Какой) — смурфик, который не имел таланта и поэтому долгое время оставался незаметным среди других, пока ему не пришлось спасать смурфиков от страшного гоблина.
Нянюшка — добрая и весёлая смурф-бабушка, ровесница Дедушки-смурфа. 500 лет Нянюшка томилась в ужасном Замке, но благодаря дедушке спаслась и вернулась в родной Смурфидол, в котором она не была сотни лет. Смурфикам сразу понравилась заботливая Нянюшка, да к тому же и у Дедушки смурфа появилась подходящая компания. Любимое увлечение у Нянюшки — вязание, в этом деле ей нет равных, разве что Портной составит конкуренцию, но его это не расстраивает, ведь 2 пары рук лучше, чем одна.
Ковбой — смурфик, который стрижёт шерсть с овец одну ночь в году.
Прядильщик — упоминается Ковбоем в конце одной серии.
Ткач — упоминается Ковбоем в конце одной серии.
Астро — смурфик-звездочёт, он хочет открыть новые миры, всегда мечтал полетать на ракете.
Заводной — творение Мастера, создано им для смурфов, но стал помощником короля Жерара.
Заводная Смурфетта  — творение Мастера, которую он смастерил в пару к Заводному, когда тому было скучно.
Сотый Смурф — клон красавчика, появился из зеркала, в которое ударило молния.
Простак — Смурф, который не любит когда кого-то недооценивают. Часто даёт советы как что-то сделать.
Парикмахер — обожает модные причёски и  любит их делать другим.
Стологрыз — грызёт столы.
Массовка — около полсотни смурфов, которые не озвучиваются, но время от времени появляются в кадре для создания толпы.

Смурфлята 

Нэт — один из смурфлят. Нэт может понимать язык животных, имеет нескольких домашних животных, а в лесу у него друзья на каждом дереве и в каждой норе. Обычно Нэт послушен и вежлив, но, как и другие смурфлята, любит пошалить.
Неряха — один из смурфлят. Его имя говорит само за себя: он медленно ходит, постоянно держит руки в карманах, а его одежда больше похожа на пижаму. Неряху можно назвать самым смышлёным и ответственным из смурфлят, он редко поддаётся на провокации и глупые шутки.
Модник — один из смурфлят. Шутник и проказник. Модник часто ослушивается советов и приказов взрослых, и иногда это проводит к несмурфным проблемам. Но если уж Модник поймёт свою ошибку, он постарается её как можно скорее исправить.
Сассетта — девочка-смурфлёнок, маленькая проказница. Сассетта любит использовать словосочетания, украшающие события, такие как: «прыгающие жабы», «ползающие черепахи», «быстрые зайцы» и др. Чаще всего они начинаются на одну и ту же букву. Сассетту создали смурфлята по волшебному заклинанию Гаргамеля, чтобы Смурфетте было с кем играть, и пройдя через многие трудности, они это сделали, правда, Сассетте больше нравится играть со смурфлятами, чем примерять платья и украшения. Сассетта плохо поёт даже знаменитую песню смурфиков.

Неприятели Смурфиков  

 Гаргамель — ( до переозвучки - Гаргамэл) главный (вернее, основной) враг смурфиков. Мужчина средних лет . Очень злой колдун. Имеет большой опыт в магии.  Гаргамель ненавидит смурфиков, хочет их поймать и съесть. Вторая мечта Гаргамеля, если не съесть смурфов, то превратить их в золото. В фильме он хочет выжить из смурфиков магию- что бы стать неуязвимым колдуном Изобретает разные приборы для ловли смурфов. Гаргамелю довольно часто удаётся поймать смурфиков, но им на помощь приходят их друзья и освобождают их из плена. Также, пожилой возраст Гарагмеля сильно мешает ему ловить Смурфиков. Смурфики убегают, а Гаргамель кричит им вслед «Как я терпеть не могу смурфов» или «Я ненавижу смурфиков». А порой он в истерике бьёт кулаками об дерево. Главная мечта Гаргамеля — найти деревню смурфиков, но та спрятана в глубине леса. У Гаргамеля есть рыжий кот Азраэль, который вместе с хозяином хочет съесть смурфиков, но так же терпит неудачи. Когда Гаргамель бьёт кулаками об дерево от досады, Азраэль копирует его. У Гаргамеля есть ученик - Грубл, которого выгнали из школы.
 Азраэль — рыжий кот Гаргамеля, порода которого неизвестна. Так же, как и его хозяин, Азраэль мечтает полакомиться смурфиками. Имеет блох.
 Грубл — ученик Гаргамеля, которого выгнали из школы за плохое поведение. Его Гаргамель предпочитает воспитывать тяжёлой работой и мечтает поскорее от него избавиться. В отличие от Гаргамеля Грубл хорошо ладит с Азраэлем.
 Хогата — толстая, некрасивая, злая колдунья, очень низкого роста. Недолюбливает Гаргамеля и смурфиков. У Хогаты есть ручной гриф Эдгар, на котором она летает. Хогата лишена волос, поэтому вынуждена носить парик.
 Лорд Бальтазар — злой граф, крёстный Гаргамеля. Старый опытный маг.  Бальтазар живёт в замке над раскалённой лавой, в которой обитает дракон. Тоже не любит смурфов.
 Король Камыш — правитель бородавочников — говорящих жаб. Он настоящий тиран. Плохо заботится о своих подданных, что приводит к восстаниям.
 Шлак — советник короля Камыша и по совместительству шут.
 Мерлин — бывший королевский маг у принца Теодора. Но Мерлин оказался злым колдуном и попытался убить принца, к счастью смурфики его спасли, а Мерлин попал в тюрьму.
 Морфио — повелитель кошмаров. Он вторгается во сны своих жертв и питается их страхами. Лентяй спас всех смурфиков и победил его.
 Монтрезор — староста города и принц. Он правит замком. Монтрезор копирует внешность на Чижа..
 Охотник — наёмник, мастер по поимке животных. Охотник был нанят Гаргамелем, чтобы тот поймал смурфов, и ему это удалось, но Дедушка смурф спас смурфиков и оставил злодеев «с носом». У охотника огромное количество всевозможных ловушек и капканов. Работает он вместе со своим помощником, орлом.
 Мистико — страшный гоблин, которого случайно освободили из волшебного фонтана Растяпа и Никакой. Оказавшись на свободе, Мистико стал превращать смурфиков в гоблинов. Никакой, к счастью, смог поймать Мистико и освободил смурфиков от злых чар.
 Король Жало — злобный предводитель шершней-бунтарей которые часто нападают на мирных людей пчёл, с помощью Сасетты злодеи были повержены и мир вернулся в цветочную долину.
 Злыдень и Громила — лесные разбойники, они крайне опасны для случайных путников, потому что могут обобрать до последней монетки. Не любят смурфиков за то, что те их постоянно разоблачают.
 Замок-захватчик — ужасное существо, каждые 500 лет он приходит за жертвами которые будут у него служить, внутри замка время останавливается и поэтому жертвы там не стареют. В качестве хранителей порядка замок использует статуй-гоблинов и оживлённые рыцарские доспехи. Смурфикам удалось спастись из замка и спасти других пленных, а главный сюрприз произошёл когда Дедушка смурф познакомил смурфиков с Нянюшкой, которая томилась в замке с другими и в Смурфидоле стало на одну даму больше.
 Мститель — враг Дедушки-смурфа. Когда-то он гнался за ним, чтобы забрать Камень Бессмертия, но он угодил в болото и его лицо стало ужасным. Однажды он попал в Архивы Зла и чуть было не забрал Камень Бессмертия, но Заводной смурфик и Знайка (Благоразумник) спасли смурфов и их бессмертие.
 Мама Гаргамэля — злая и старая ведьма. Мечтала о том, что бы Гаргамэль стал отличным магом, а всё вышло наоборот. Ненавидит кота Азраэля.
 Хлоргидрина — Злая ведьма,которая за розыгрыш украла у смурфиков чувство юмора. Не любит любовь. Неоднократно пыталась от них избавиться.

Приятели Смурфиков 

 Матушка Природа — мудрая создательница всего живого. Добрая и справедливая. Дружит со смурфиками, особенно с Нянюшкой. Из сериала можно сделать вывод, что она с Батюшкой Временем составляет семейную пару.
 Батюшка Время — мудрый правитель прошлого, настоящего и будущего. Дружит со смурфиками. Часто его видно в компании матушки Природы.
 Хомнибус — старый, мудрый волшебник, большой друг Папы Смурфа. Любит играть с ним в шахматы. Даёт нужные советы, и помогает в нужное время. Является хозяином Щенка, которого однажды подарил смурфлятам. Хомнибус — великий маг, за помощью к нему обращаются даже из соседних королевств.
 Чиж — королевский шут. Всегда весёлый и озорной. Дружит со смурфиками. Очень плохо поёт, чем сводит всех с ума. Вечно голоден.
 Йохан — королевский сквайр, смелый и благородный. Дружит с Чижом и со смурфиками. Йохан как и Король Жерар ещё подросток.
 Король Жерар — мудрый и добрый король, несмотря на то, что он ещё подросток. Дружит со смурфиками, Ловкач подарил ему самое дорогое своё изобретение — Заводного смурфика, который даёт советы и помогает в управлении государством Королю Жерару.
 Спектра — правительница красок и цветов. Спектра сменяет день — ночью, утро — вечером. Дружит со смурфиками, особенно с Художником.
 Летун — аист смурфиков, на котором они перемещаются по воздуху. Очень верный и быстрый.
 Принц Теодор — мудрый и добрый правитель королевства, несмотря на свой юный возраст. Дружит со смурфиками.
 Мадам Лавинья — лучший организатор королевских свадеб во дворце у принца Теодора.
 Лесник и Лакония — лесные эльфы. Лесник любит играть на флейте. Лакония общается с ним жестами, потому что она немая. Вскоре они сыграли свадьбу в Смурфидоле. Дружат со смурфиками.
 Марина — русалка, обитающая в море. Если смурфики оказались в открытом море и с ними случилась беда, то Марина быстро приплывёт и с ней многие морские жители, такие как дельфины. Марина и Ловкач симпатизируют друг другу.
 Король Уильям — старый и мудрый король. В его королевстве служат сквайр Йохан и шут Чиж. Дружит со смурфиками.
 Принцесса Сабина — красивая и умная принцесса. Часто её видно в компании Йохана и Чижа. Дружит со смурфиками.
 Санта Клаус — известный каждому ребёнку и взрослому Рождественский дед. В одно Рождество смурфики спасли Санту от злых чар Хлоргидрины, а самое интересное то, что Крошка Смурф с помощью своей магии наделил его сани способностью летать.
 Песочный человек — повелитель снов, почти все время спит, в своём саду разводит овец, которые путешествуют по снам. Не любит когда его будят.
 Леди Барбера — наставница принцессы Сабины. Учит Сабину этикету, и не любит, когда она приходит на уроки фехтования к Йохану. Не любит Чижа, за его глупые выходки.
 Горни (Горди) — джинн, которого нашёл Фермер. Свои обязанности обычно исполняет не так как нужно и этим порой злит Фермера, но Фермер очень ценит и любит Горни.
 Игрушечник — старый, добрый гном, производит игрушки для детей всего мира, дружит со смурфиками.
 Дух весов — хранитель баланса между правдой и ложью. Имеет весы на которых находятся магические камни: топаз правды и кристалл лжи.
 Петалума — очень редкий и очень эгоистичный цветок, думающий только о своём благополучии. Однажды Смурфетта нашла такой цветок и оставила у себя дома, назвав Петалумой, но Петалума вела себя так же как и все её сородичи и устав от наглости и нахлебничества Смурфетта отнесла цветок обратно в лес, но вскоре Петалума спасла Смурфетту от торнадо, пожертвовав собой. Смурфетта нашла два семечка петалумы и вырастила волшебные цветы, воспитывая в них добрые качества и рассказывая им о их маме.
 Директор Мордор — строгий, но справедливый наставник в школе магов. В его школе когда то учился Гаргамель, но из-за того, что тот не сумел подготовить итоговый проект, Гаргамель не получил диплом об окончании школы. Грубла постигла та же участь, и теперь он вынужден уживаться вместе с Гаргамелем.
 Королева Биатрис — мудрая и ответственная предводительница людей пчёл, давняя знакомая Дедушки смурфа.
 Бази — маленький племянник королевы Биатрис. Долгое время королева считала Бази лишь одним из пчёл, но тот вместе с Сасеттой помог победить шершней-бунтарей и Королева признала его особенным.
 Щенок — маленький щенок, друг смурфлят (хотя он вдвое выше взрослого смурфика), полученный в подарок от Хомнибуса. Очень весёлый и озорной, часто используется как средство передвижения и  отпугиватель Азраэля, (который при виде собаки молниеносно влезает на дерево). Иногда Щенок шалит, может даже что-нибудь сломать, но его всё равно все любят и ценят.
 Чирик — серая лесная белка, лучший друг Дикого, с которым они живут на одном дереве. Чирик очень верный, никогда не бросит Дикого в беде, да и не только его, но и других, попавших в передрягу смурфиков. Единственный минус в Чирике, это незнание хороших манер, но ведь он белка, поэтому ему это прощается, в общем-то как и Дикому.
 Смугл — особенный друг Нянюшки, странное существо похожее на медвежонка, с красно-бордовым цветом шерсти. Очень весёлый, но при этом очень верный.
 Дениза — племянница графа Бальтазара, но совсем не схожая с ним по характеру. Очень наивная. Дружит с Сасеттой и другими смурфами. Часто ходит в гости к дяде Гаргамелю, который её не выносит и старается отослать обратно к Бальтазару. Дениза может так громко кричать, что стёкла повылетают из рам. Обычна она использует свой крик когда её что то раздражает или когда её друг в беде.
 Снежный Монстрик — друг смурфов. Очень любит Смурфетту. Он раньше спас смурфов от огромного снежного кома.
 Лесной Дух — был врагом смурфов, особенно Дедушки Смурфа. Когда-то он упал на землю и превратился в дерево. Дикий спас его, смурфов, Чижика и Щенка.
 Динозаврик  — появился до смурфов. Подружился со смурфами, особенно с Модником, и, чтобы его спасти от голода, Дедушка Смурф отправился с ним и некоторыми смурфиками и Смуглом в прошлое, чтобы найти его родителей.

Смурфики
Списки персонажей комиксов
Смурфы